Рейчел Кундананджи (; ) — замбийская футболистка, нападающая испанского клуба «Эйбар» и женской сборной Замбии.

Карьера 
Участвовала в составе сборной Замбии на Кубке африканских нации среди женщин 2018 года.

В 2019 году подписала двухлетний контракт с казахстанским клубом «БИИК-Казыгурт», перейдя туда из замбийского клуба «Индени Роузес».

Участвовала на Олимпийских играх 2020 года в Японии, где забила единственный гол в ворота женской сборной Китая.

В 2021 году подписала двухлетний контракт с испанским клубом «Эйбар». Тем самым став третей замбийской футболисткой подписавший контракт с испанским клубом.

Примечание 

Футболистки Замбии
Игроки женской сборной Замбии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Индени Роузес»
Игроки ЖФК «БИИК-Казыгурт»